Madrasa Kukeldash (Tashkent) 
 Madrasa Kukeldash (Bukhara)